Strada statale 5 – strada statale albanese
 Strada statale 5 – strada statale polacca
 Strada statale 5 Via Tiburtina Valeria – strada statale italiana